

Населені пункти та їхні частини

 Кшивулька — село в гміні Пшеросль Сувальського повіту Підляського воєводства
 Кшивулька — село в гміні Шиплішкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Кшивулька — частина міста Сувалки в Підляському воєводстві

Примітки